Unikowo ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Unikowo (Bisztynek), Dorf der Gmina Bisztynek in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Unikowo (Strzegowo), Dorf der Gmina Strzegowo in der Woiwodschaft Masowien